Amycus Kragge (Engels: Amycus Carrow), een personage uit de Harry Potterboekenreeks
Amycus (genus), een spinnengeslacht
Amycus (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie, de zoon van Poseidon en Meila
Amycus (geslacht), een geslacht van springspinnen